Reforma – città del Chiapas (Messico)
 Reforma – quotidiano messicano
 Reforma AC – società calcistica messicana